Бардт — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Бардт, Карл-Фридрих (1741—1792) — богослов, проповедник и полемист эпохи Просвещения..
 Бардт, Траугот Яковлевич (1873—1942) — архитектор.

Примечания